Майкъл Чапман може да се отнася за:
 Майкъл Чапман (музикант) (р. 1941), английски музикант
 Майкъл Чапман (режисьор) (р. 1935), американски режисьор